USS Grampus je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Grampus (1820) 
 USS Grampus (1863) 
 USS Grampus (1862)
 USS Grampus (SS-4) 
 USS Grampus (1917)
 USS Grampus (SS-207) 
 USS Grampus (SS-523)

Grampus